DLO steht für:
 Division Luftbewegliche Operationen
 Defense Liaison Office eine Abteilung der US-Botschaft in Deutschland
 Deutsche Leichtathletik-Ordnung des Deutschen Leichtathletik-Verbands
 Delano Municipal Airport (FAA-Code), Flughafen von Delano (Kalifornien), Kern County, Kalifornien

Dlo steht für:
 Dlo (Liberia), Ort in Kokoyah District, Bong County, Liberia

D'Lo steht für:
 D'Lo (Mississippi), Ort in Simpson County (Mississippi), Mississippi

Abkürzung